Givry (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Givry (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Givry (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny